Leval-Trahegnies, een deelgemeente van Binche in de Belgische provincie Henegouwen
 Leval (Blegny), een gehucht in de Belgische provincie Luik

 Leval (Territoire de Belfort)
 Leval (Noorderdepartement)